

Personnes

Patronyme 

 Aaron T. Beck (1921-2021), psychiatre américain ;
 András Beck (1911-1985), sculpteur hongrois résidant en France ;
 Andreas Beck (né en 1986), joueur de tennis allemand ;
 Andreas Beck (né en 1987), footballeur allemand ;
 Annika Beck (née en 1994), joueuse de tennis allemande ;
 Anton Josef Beck (1857-1922), homme politique allemand ;
 Barry Beck (né en 1957), joueur de hockey canadien ;
 Béatrix Beck (1914-2008), écrivain belge naturalisée française ;
 Byron Beck (né en 1945), joueur de basket-ball américain ;
 Chad Beck (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 Chris Beck (né en 1990), joueur de baseball américain ;
 Christian Beck (1879-1916), écrivain et poète belge ;
 Christian Daniel Beck (1757-1832), philologue allemand ;
 Christophe Beck (né en 1972), compositeur canadien ;
 Conrad Beck (1901-1989), compositeur suisse ;
 David Beck (1621-1656), portraitiste néerlandais ;
 Don Beck (1937-2022), psychologue et universitaire américain ;
 Doris Beck (née en 1961), femme politique liechtensteinoise ;
 Edmund Beck (1902-1991), moine bénédictin allemand ;
 Ernie Beck (né en 1931), joueur de basket-ball américain ;
 Erve Beck (1878-1916), ancien joueur de baseball américain ;
 Friedrich Beck (1806-1888), écrivain bavarois ;
 Friedrich Beck (né en 1927), archiviste allemand ;
 Franz Beck (1734-1809), compositeur allemand ;
 George Beck (1907-1999), scénariste, producteur, réalisateur et acteur américain ;
 Gordon Beck (1936-2011), compositeur et pianiste britannique ;
 Gunnar Beck (né en 1965), homme politique allemand ;
 Günther Beck (1976-), biathlète autrichien ;
 Guy Beck (1912-2005), politicien français ;
  ;
 Jason Charles Beck (né en 1972), musicien canadien ; 
 James H. Beck (1930-2007), historien de l'art américain ;  
 Jean de Beck (1588-1648), gouverneur et capitaine général du duché de Luxembourg et du comté de Chiny ;
 Jeanne Beck (née en 1947), Miss France 1967 ;
 Jeff Beck (1944-2023), guitariste de rock britannique ;
 Joe Beck (1945-2008), guitariste de jazz américain ;
 Johann Georg Beck (1676-1722), graveur sur cuivre allemand
 John D. Beck (né en 1973), scénariste, acteur et producteur américain ;
 Jørgen Beck (1914-1991), acteur danois ;
 Józef Beck (1894-1944), homme politique polonais ;
 Julia Beck (1853-1935), peintre suédoise ;
 Julian Beck (1925-1985), acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, poète et peintre américain ;
 Karol Beck (né en 1982), joueur de tennis slovaque ;
 Kathrine Kristine Beck Marris (née en 1950), femme de lettres américaine, auteure de romans policiers ;
 Kent Beck (né en 1961), informaticien américain ;
 Kimberly Beck (1956-), actrice américaine de cinéma et de télévision ;
 Kjersti Beck (née en 1979), joueuse de handball norvégienne ;
 Kurt Beck (né en 1949), homme politique allemand ;
 Leonhard Beck (c 1480-1542), peintre, dessinateur et graveur allemand ;
 Leonie Beck (née en 1997), nageuse allemande ;
 Lew Beck (1922-1970), joueur de basket-ball américain ;
 Lewis Caleb Beck (1798-1822), chimiste et botaniste américain ;
 Ludwig Beck (1880-1944), général allemand ;
 Marieluise Beck (née en 1952), femme politique allemande ;
 Martine Beck (1947-), psychothérapeute française et auteure d'albums illustrés et d'autres ouvrages pour enfants.
 Max Wladimir von Beck (1854-1943), homme politique autrichienne ;
 Mikkel Beck (né en 1973), footballeur danois ;
 Otto Walter Beck (1864-1954), peintre et pastelliste américain
 Philippe Beck (né en 1963), écrivain français ;
 Pierre-Michel Beck (né en 1938), acteur français ;
 Rachael Beck (née en 1971), actrice et chanteuse australienne :
 Ray Beck (1931-2007), joueur de football américain ;
 Reginald Beck (1902-1992), monteur britannique ;
 Richard Beck, musicien et chef d'orchestre franco-suisse ;
  ;
  ;
 Rod Beck (1968-2007), joueur de baseball américain ;
 Rollo Beck (1870-1950), ornithologue américain ;
 Serge Beck (né en 1955), homme politique suisse ;
 Steve Beck, réalisateur et directeur des effets spéciaux américain ;
 Théodore Beck (1839-1836), pasteur et professeur français
  ;
 Tom Beck (né en 1978), chanteur et acteur allemand ;
 Ulrich Beck (1944-2015), sociologue allemand ;
 Vincent Beck (1924-1984), acteur américain ;
  ;
 Yvan Beck (1909-1963), footballeur yougoslave naturalisé français ;
 Yvan Beck (1956-), vétérinaire belge qui pratique à Bruxelles ;

Pseudonyme 

 Beck Hansen (né en 1970), alias Beck, auteur-compositeur-interprète américain ;
 Djaffar Beck, Abdelkader Cherouk de son nom civil (1927-2017), comédien, chansonnier et humoriste algérien ;

Personnages de fiction 
 Martin Beck, personnage de fiction d'une série policière écrite par Maj Sjöwall et Per Wahlöö ;

Titres 

 Beck, série télévisée suédoise, diffusée depuis le , sur le réseau TV4 ;
 Beck, manga et dessin animé musical japonais ;

Autres 
 Beck's, marque de bière allemande ;
 Brasserie Beck, brasserie française située à Bailleul ; 
 C. H. Beck, un éditeur allemand de Munich ;  
 Meyer & Beck Handels KG, une ancienne société allemande de commerce alimentaire ;
 Schloss Beck, château en Allemagne qui accueille aujourd'hui un parc d'attractions.

Patronyme anglais
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Artiste de XL Recordings
Artiste de K Records